Константин Константинович Леонтович (Родился 13 октября 1985), более известный как, Костя Леонтович, является украинским композитором, автором музыки к фильмам, гитаристом,  певцом и автором песен, а также является основателем рок-группы PICK-UP. В 2013 году основал школу рока MusicBall и музыкального лейбла Musicball Records.

Личная жизнь 
Леонтович родился и вырос в Киеве, сын Марианны и Константина Леонтович. У него есть одна старшая сестра, Александра, и один младший брат Давид. Его отец, Константин Павлович Леонтович, искусен в пении и игре на гитаре. Леонтович получил свои первые музыкальные уроки у него. Его мать, Марианна Олеговна Леонтович, также певица и музыкальный педагог. В детстве Костя, перепробовал практически все виды искусств и видов деятальности - хореография, пение в хоре, фортепиано, акробатика, баскетбол, и даже цирковое искусство. Но в возрасте 15 лет решил стать музыкантом.

Карьера

Ранний период 
Леонтович начал заниматься музыкой с детства. Ещё с того времени, как он пошёл в детский сад, его мать заметила в нём способности. В возрасте 6 лет, он озвучивал фильм "Золотой цыпленок". Фильм был озвучен на английском языке для показа за рубежом. Костя обучался музыке в Киевской школе искусств № 2 и возрасте 9 лет, Леонтович отправился в свой первый музыкальный тур по Франции, где он пел украинские народные песни. Также, он выступал на различных площадках, в том числе в Киевской консерватории и Октябрьском Дворце. В возрасте 11 лет, он заинтересовался баскетболом и стал уделять меньше времени музыкальной деятельности. Но с 15 лет, Костя заинтересовался игре на гитаре и решил создать свою группу. Его первая группа называлась Л.И.Ф.Т.4 и они играли панк-рок. Группа просуществовала около года, и после этого, в течение нескольких лет, Леонтович был вокалистом в университетском музыкальном коллективе - Пост Индивидуум.

В 2005 году, им была создана группа, которую он назвал PICK-UP. С 2010 года, он также решил заняться сольным проектом. Его первый сингл "Атмосфера Небес", появился на украинском радио и в продаже во всем мире в мае 2010 года.

2011 Against the Flow - EP
Его второй сингл "We Praise", был выпущен 22 июня 2011 года и был также включен в англоязычный ЕР, под названием "Against the Flow". Леонтович записал свой альбом самостоятельно, сыграв почти на всех инструментах. Костя также выступал в качестве саунд-продюсера для этой пластинки. В 2015 году альбом был переиздан и в ЕР были включены 6 дополнительных бонус-треков.

2013 Школа Рока MusicBall
Костя начал преподавать уроки игры на гитаре ещё в школьные годы и немалый опыт, количество учеников, а также личные методики привели его к идее создания учебного заведения, в котором помимо обычных уроков игры на гитаре, студент будет иметь возможность играть в группе, выступать на сцене и записывать песни в студии. Таким образом, в 2013 году он основал MusicBall Rock School.

Фильмография

Дискография

Синглы 
 2010 Heavenly Atmosphere
 2015 More Than Rock and Roll
 2016 Amazing
 2017 Home
 2018 Salvation
 2018 Pafkindayl Theme
 2019 Door to Eternity

EP альбомы 
 2011 Against The Flow - EP
 2017 Unbreakable Hope (Original Score) - EP

Видеография

Видеоклипы 
 Атмосфера Небес
 We Praise
 Against The Flow

Песни в чартах 
The FDR Top 20 ROCK/Radio Airplay Украина

Внешние ссылки 
 Official Website
 YouTube
 Twitter

Примечания 

 Интервью для Streamalive
 Интервью для Молодого радио
 Репортаж о сольном концерте от портала СУМНО
 Online.FM Debut solo singl from a vocalist PICK-UP
 Релиз дебютного EP группы PICK-UP на ROCK.Kiev.UA
 Пресс-релиз Атмосфера Небес на Fadiez
 Радио-вещание ФДР
 PICK-UP на набережной
 Официальный пресс-релиз о релизе A Christmas Song
 Отчёт о концерте-презентации клипа
 Радио Премьера Більше Позитива
 Костя Леонтович презентовал видео «Атмосфера Небес»
 Вокалист PICK-UP издал дебютный сольный сингл
 Костя Леонтович на iTunes
 Костя Леонтович на Amazon